Dalbono är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Tito Dalbono (1817–1880), italiensk historiker och konstkritiker
 Cesare Dalbono (1812–1889), italiensk skribent och översättare
 Eduardo Dalbono (1841–1915), italiensk konstnär

Italienska efternamn